Plaats in Indonesië
 Tanjung Lama (Darul Hasanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Tanjung Lama (Muara Kelingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra